Horka kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Horky nad Jizerou, ort, Mellersta Böhmen, 
 Horka nad Moravou, ort, Olomouc, 
 Horka (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Horka (berg i Tjeckien, Mellersta Böhmen),

Tyskland 

 Horka, Görlitz, kommun, Sachsen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar